Krankenversicherungskarte steht für:

 elektronische Gesundheitskarte in Deutschland, veraltet Krankenversichertenkarte
 e-card (Chipkarte) in Österreich
 Versichertenkarte (Schweiz)
 Carte Vitale in Frankreich
 Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK), siehe Auslandskrankenschein